Z15, Z 15 oder z15 steht für:

 BMW Z15, siehe BMW E1 #BMW E1 der zweiten Generation
 Z 15 Erich Steinbrinck, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine
IBM Z Systems Modell z15

Z15